Wallach är tyska för vallack och förekommer som efternamn.

Personer med efternamnet Wallach 
 Eli Wallach
 Maud Barger-Wallach
 Otto Wallach

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn